Замошская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, СССР и РФ:

 Замошская волость — в составе Дновского района Псковской области до 2005 года (упразднена в пользу Лукомской волости)
 Замошская волость — в составе Вологодской губернии, Кадниковский уезд
 Замошская волость — в составе Калужской губернии, Мосальский уезд
 Замошская волость — в составе Минской губернии, Бобруйский уезд